Syrische Communistische Partij (voor 1986)
 Syrische Communistische Partij (Bakdash)
 Syrische Communistische Partij (Verenigd)